Алам:

 Алам — поселение в Кавказской Албании.
 Алам — арабское имя.
Алам, Адиль (род. 1986) — американский рестлер, выступающий под именем Мустафа Али.
 Алам, Муджиб (1948—2004) — пакистанский закадровый певец, имевший короткую музыкальную карьеру.
 Алам, Эвальд Андреевич (род. 1941) — советский футболист, защитник.